Чернолесье:

 Чернолесье — ряд обширных лесов в Скандинавской мифологии и литературе.
 Чернолесье — книга-игра издательства «Эгмонт-Россия» в серии «Бой-книга».
 Чернолесье — село в Хабаровском районе Хабаровского края.

См. также 
 Лихолесье